Název Grodziec může označovat

Sídlo v Polsku

 Grodziec (Slezské vojvodství), obec ve Slezském vojvodství
 Grodziec (Dolnoslezské vojvodství), obec v Dolnoslezském vojvodství
 Grodziec (Opolské vojvodství), obec v Opolském vojvodství

Jiné
 Grodziec (hrad), hrad v okrese Złotoryja